Setge d'Atenes (405 aC)
 Setge d'Atenes (287 aC)
 Setge d'Atenes (1687)